Bacco – divinità della religione romana
Bacco – nome proprio di persona
Bacco – vitigno
Bacco – opera di Michelangelo
Bacco – opera di Caravaggio
Bacco – opera di Leonardo
Bacco – opera di Jacopo Sansovino

Pagine correlate
Bacchus